

Biografia

Famiglia 
Anna d'Asburgo nacque nel 1318 a Vienna, figlia di Federico il Bello (1289-1330) e di Isabella d'Aragona (1302-1330).
I suoi nonni paterni furono Alberto I d'Asburgo (1255-1308) ed Elisabetta di Tirolo-Gorizia (1262-1313), quelli materni furono Giacomo II d'Aragona (1267-1327) e Bianca di Napoli (1280-1310). Ebbe due fratelli maggiori, Federico (1316-1322) ed Elisabetta (1317-1336).

Matrimoni 
Nessuno dei fratelli di Anna, morti in età molto giovane, ebbero discendenza, perciò il suo matrimonio fu considerato molto importante dalla sua famiglia. Anna venne inizialmente promessa in sposa a Casimiro III di Polonia, ma il fidanzamento venne annullato dopo che il padre di Anna venne catturato, nel 1322, nella battaglia di Mühldorf assieme al suo esercito. Sposò il 4 luglio 1326, a circa 8 anni, il duca Enrico XV di Baviera. I due furono sposati per breve tempo, a causa della precoce morte di Enrico XV, e non ebbero alcuna discendenza. Anna si risposò con Giovanni Enrico IV, conte di Gorizia, il 28 settembre 1336, e anche da questo matrimonio non ebbe figli.

Ultimi anni di vita e morte 
Anna d'Asburgo passò gli ultimi anni della sua vita nel convento di santa Chiara a Vienna, dal 1340. Qui divenne monaca e in seguito badessa e morì il 14 dicembre 1343, all'età di circa 25 anni.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Altri progetti